Серге́й Его́ров:
 
 Егоров, Сергей Алексеевич (1913—1973) — советский конструктор подводных лодок.
 Егоров, Сергей Андреевич (1899—1941) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Сергей Васильевич (1881—?) — русский военный деятель, подпоручик, Георгиевский кавалер.
 
 
 Егоров, Сергей Геннадьевич (род. 1983) — российский футболист.
 Егоров, Сергей Егорович (1905—1959) — начальник ГУЛАГ МВД СССР.
 Егоров, Сергей Ефимович (1927—2010) — советский и российский банкир.
 Егоров, Сергей Михайлович (1913—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Сергей Николаевич — депутат ГД РФ 5-го созыва.
 
 Егоров, Сергей Петрович (1899—1969) — советский геолог, лауреат Сталинской премии.